Awara est une ville du Japon.
L’awara désigne le fruit ainsi que la plante qui les produit : le palmier sud-américain Astrocaryum vulgare Mart..
L’awara est une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Awaara (Le Vagabond) est un film indien de Raj Kapoor.
 Awala-Yalimapo  est une ville de Guyane